

Patronyme 
 Antoine Stacquet, acteur de cinéma français
 Henry Stacquet (1838-1906), peintre belge
 Lucien Stacquet (1911-1989), peintre belge

Toponyme 
 Rue Henri Stacquet à Bruxelles